

Musica 
 Open Sesame – album di Freddie Hubbard del 1960
 Open Sesame – album di Kool & the Gang del 1976
 Open Sesame – album dei Whodini del 1987
 Open Sesame – album degli Shaft del 2004
 Open Sesame – singolo di Leila K del 1993

Altro 
 Open Sesame – manga di Kawakata Kaoru
 Open Sesame – romanzo di Tom Holt del 1997
 Open, Sesame! – videogioco del 1982